Тимьян ложномонетный, или Тимьян псевдомонетный () — вид полукустарников из рода Тимьян семейства Яснотковые.

Произрастает на субальпийских и альпийских луговинах Главного Кавказского хребта.

Биологическое описание 
Растение с короткими восходящими стволиками, цветоносные ветви длиной 10—20 см, изогнутые.

Листья короткочерешковые, яйцевидные или яйцевидно-треугольные, длиной 7—15 (до 20) см, шириной 5—12 мм, пластинка обычно голая.

Соцветие в виде вытянутой головки, длиной до 5 см, чашечка длиной 4,25—5 мм, внизу волосистая, сверху голая, с тёмно-лиловыми жилками.

Плод — округло-трёхгранный орешек.

Классификация

Таксономия

Примечания

Литература 
 

Котовниковые
Флора Кавказа